Jaume Pi i Sunyer (1851-1897), metge català
 August Pi i Sunyer (1879-1965), metge i polític català
 Carles Pi i Sunyer (1888-1971), enginyer i polític català
 Francesc Pi i Sunyer (1857-1907), metge i polític català
 Josep Maria Pi i Sunyer (1889 - 1984), advocat i jurista català
 Santiago Pi i Sunyer (1893-1981), metge i polític català
 Pere Pi i Sunyer (1846-1928), polític català
 Maria Pi i Sunyer (1883-1912), escriptora catalana